Il libro nero del comunismo - saggio di vari autori 
Il libro nero del capitalismo - saggio di vari autori 
Mishefa Res o Il Libro Nero (Mishefa Reş) – testo religioso dello Yazidismo
Il libro nero (The Black Book) – romanzo di Lawrence Durrell del 1938
Il libro nero - Nuovo diario di Gog – romanzo di Giovanni Papini del 1951
Il libro nero (Kara Kitap) – romanzo di Orhan Pamuk del 1990
Il libro nero - Il genocidio nazista nei territori sovietici 1941-1945 (Das Schwarzbuch) – saggio di Vasilij Grossman e Il'ja Grigor'evič Ėrenburg del 1994
Il libro nero dei regimi islamici - saggio di Carlo Panella
Il libro nero degli Stati Uniti - saggio di William Blum

Altro 
Libro nero di Carmarthen –  codice legislativo gallese del XIII secolo